Hermenegildo Galeana ist der Name folgender Personen:

 Hermenegildo Galeana (Revolutionär) (1762–1814), Person der Mexikanischen Revolution

Hermenegildo Galeana bezeichnet zudem:

 Hermenegildo Galeana (Ocozocoautla de Espinosa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Palenque), Ort in Chiapas, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Pijijiapan), Ort in Chiapas, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Chihuahua), Ort in Chihuahua, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Comalcalco), Ort in Tabasco, Mexiko
 Hermenegildo Galeana (Teapa), Ort in Tabasco, Mexiko